Санта Марија Теопоско има више значења:

 Општина Санта Марија Теопоско (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Теопоско (Санта Марија Теопоско, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику